Воронка — рідковживаний синонім вирви.
 Воронка — рідковживаний синонім лійки.

Топонім 

Річки

Воронка — ліва притока річки Упи, басейн Каспійського моря.  Тульська область.
 Воронка — впадає до Фінської затоки Балтійського моря.  Ленінградська область.

Воронка — ліва притока Південного Бугу, басейн Чорного моря. Вінницька область.
 Воронка — права притока Турії, басейн Чорного моря. Волинська область.

Прізвище 

 Воронка Роман Остапович ( 1940) — український і американський вчений.
 Воронка Остап Денисович (1905—1943) — український галицький лікар, громадський та просвітній діяч.

Див. також 
 воронка викиду
 воронка випуску
 воронка депресії
 воронка осушення
 воронка поглинання
 воронка розмивання
 Воронка (прізвище)

Примітки